Fiume Avon (in lingua proto brittonica: abona, cioè "fiume") può riferirsi a numerosi fiumi in diversi continenti:

Europa

Inghilterra
Fiume Avon (Devon), fiume che scorre nella contea del Devon; 
Fiume Avon (Warwickshire), fiume che scorre nell'Inghilterra centrale, tra le contee del Northamptonshire, del Warwickshire, del Worcestershire e del Gloucestershire
Fiume Avon (Hampshire), è un fiume dell'Inghilterra meridionale, che nasce nello Wiltshire, attraversa la città di Salisbury e la contea dello Hampshire, per poi sfociare nel Canale della Manica presso Christchurch Harbour, nel Dorset
Fiume Avon (Bristol) è un fiume dell'Inghilterra sud-occidentale, che scorre attraverso le contee del Gloucestershire, Wiltshire, Somerset e Bristol, sfociando poi nel fiume Severn, presso Avonmouth, nei dintorni di Bristol
Avon Water (Hampshire), piccolo corso d'acqua dell'Inghilterra meridionale che scorre nello Hampshire e sfocia nel fiume Solent

Scozia
Avon – fiume che scorre nell'area amministrativa di Falkirk e sfocia nel Firth of Forth;
Avon – fiume che scorre nella zona scozzese di Strathspey ed è tributario del Fiume Spey
Avon Water – tributario del fiume Clyde

America del Nord

Canada
Avon – fiume che scorre nella Contea di Perth (Ontario), tributario del North Thames River
Avon – fiume che scorre nella Nuova Scozia e sfocia nel Minas Basin

Oceania

Nuova Zelanda
Avon – fiume che attraversa la città neozelandese di Christchurch e sfocia nell'Avon Heathcote Estuary
Avon

Australia
Avon – fiume che scorre nella contea di Gloucester, nel Nuovo Galles del Sud 
Avon – fiume che scorre nella contea di Wollongong nel Nuovo Galles del Sud
Avon – fiume che scorre nello stato di Victoria
Avon – fiume che scorre nello stato dell'Australia Occidentale